Les championnats d'Europe des régions de karaté 2018, seizième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, auront lieu en  à Chypre.

2018
Karaté régions
Europe karaté régions 2018
Europe régions
Sport à Chypre en 2018
Sport en juin 2018